Resonance е компилационен албум на британската рок група Anathema, издаден от Peaceville Records. Съдържа неиздаван материал през годините.

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2001 година
Албуми на Анатема